Hypseus () ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

Hypseus (Sohn des Peneios), König der Lapithen Thessaliens
Hypseus (Gefährte des Phineus), Gegner des Perseus
Hypseus (Sohn des Asopos), kämpfte im Krieg der Sieben gegen Theben